Гранха ла Лома има више значења:

 Гранха ла Лома, Ла Ломита (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Лома (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гранха ла Лома (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Гранха ла Лома (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику